Бішьонен (яп. 美少年) — японський термін, який буквально означає «красива молодь (хлопчик)». Еквівалент англійської концепції «красунчика».

Термін описує естетичність, яку можна знайти в різних областях Азії: юнак, чия краса (і сексуальна привабливість) виходить за межі статі, сексуальної орієнтації. Він завжди виявляв сильні прояви в японській попкультурі, набуваючи все більшої популярності завдяки андрогенним глем-рок-групам 1970-х рр., але воно має коріння зі стародавній японської літератури, гомосоціальних і гомоеротичних ідеалів середньовічного китайського імператорського двору й інтелігенції та індійських естетичних концепцій, перенесених з індуїзмом і буддизмом в Китай.

Сьогодні бішьонен дуже популярний серед дівчат і жінок Японії. Причинами цього соціального явища можуть бути унікальні чоловічі та жіночі соціальні відносини. Деякі з них припускають, що бішьонен забезпечують нетрадиційний вихід для гендерних відносин. Крім того, він ламає стереотипи, що оточують жіночих чоловічих персонажів. Вони часто зображуються з дуже сильними бойовими здібностями у мистецтві, спорті, високим інтелектом або комедійний талантом.

Див. також 
 Бішьоджьо
 Терміни аніме та манґи

Посилання 
 Tan, Caroline S.L. (2008). "Of Senses and Men’s Cosmetics: Sensory Branding in Men’s Cosmetics in Japan". European Journal of Social Sciences 6 (1): 7–25

Персонажі аніме та манґи
Термінологія аніме та манґи